Ronsse ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Ronsse (1906–1969), belgischer Radsportler
 Peter Ronsse (* 1980), belgischer Radrennfahrer